Софиевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Софиевка — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Софиевка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Софиевка — село в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Софиевка — село в Щербактинском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 г.

Молдавия 
 Софиевка — село в Тараклийском районе.

Россия 
 Софиевка — дворянская усадьба в Шлиссельбургском уезде Санкт-Петербургской губернии, в настоящее время парк в городе Всеволожске Ленинградской области.
 Софиевка — село в Бурлинском районе Алтайского края, упразднено в 1969 г.
 Софиевка — деревня в Миякинском районе Башкортостана.
 Софиевка — посёлок в Злынковском районе Брянской области.
 Софиевка — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Софиевка — село в Кантемировском районе Воронежской области.
 Софиевка — деревня в Тимском районе Курской области.
 Софиевка — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Софиевка — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Софиевка — село в Пономарёвском районе Оренбургской области.
 Софиевка — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.
 Софиевка — хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Софиевка — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Софиевка — село в Ипатовском районе Ставропольского края.
 Софиевка — деревня в Фировском районе Тверской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Софиевка — село в Кировском районе.
 Софиевка — село в Симферопольском районе.

Украина 
Винницкая область
 Софиевка — село в Калиновском районе.
 Софиевка — село в Хмельницком районе.
Волынская область
 Софиевка — село в Гороховском районе.
Днепропетровская область
 Софиевка (до 2016 г. — Валовое) — село в Криворожском районе.
 Софиевка — посёлок в Софиевском районе.
Донецкая область
 Софиевка — село в Александровском районе.
 Софиевка (до 2016 г. — Артёмовка) — село в Константиновском районе.
 Софиевка — посёлок в Краматорском городском совете.
Запорожская область
 Софиевка — село в Бердянском районе.
 Софиевка — село в Новониколаевском районе.
 Софиевка — село в Приморском районе.
 Софиевка — до 1935 г. название города Вольнянск.
Киевская область
 Софиевка — село в Згуровской поселковой общине Броварского района.
 Софиевка — село в Фастовском районе.
Кировоградская область
 Софиевка — село в Компанеевском районе.
 Софиевка — село в Новоукраинском районе.
Луганская область
 Софиевка — посёлок в Перевальском районе.
 Софиевка — село в Сватовском районе.
 Софиевка — до 2005 г. название пгт Софиевский Краснолучского горсовета.

Николаевская область
 Софиевка — село в Новобугском районе.
 Софиевка — село в Первомайском районе.
Одесская область
 Софиевка — село в Белгород-Днестровском районе.
 Софиевка — село в Березовском районе.
 Софиевка — село в Николаевском районе.
 Софиевка — село в Ширяевском районе.
Сумская область
 Софиевка — село в Ахтырском районе.
 Софиевка — село в Лебединском районе.
 Софиевка — село в Сумском районе.
Харьковская область
 Софиевка — село в Близнюковском районе.
 Софиевка — село в Кегичевском районе.
Херсонская область
 Софиевка — село в Белозёрском районе.
 Софиевка — село в Высокопольском районе, упразднено в 2001 году.
 Софиевка — село в Горностаевском районе.
 Софиевка — село в Каховском районе.
 Софиевка — село в Новотроицком районе.
Черкасская область
 Софиевка — село в Золотоношском районе.
 Софиевка — село в Черкасском районе.
Черниговская область
 Софиевка — посёлок, Ичнянском районе.
 Софиевка — село в Носовском районе.
 Софиевка — село в Сновском районе.

Другое 
 Софиевка — усадьба в г. Всеволожске Ленинградской области.
 Софиевка — парк в городе Умани.
 Софиевка — часть города Львова.
 Софиевка — местность в Киеве.
 (2259) Софиевка — астероид главного пояса, который был открыт советским астрономом Б. А. Бурнашевой.

См. также 
 Софиевка Первая
 Софиевка Вторая
 Софийка